Изукар де Матаморос има више значења:

 Општина Изукар де Матаморос (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Изукар де Матаморос (Изукар де Матаморос, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику